Тинарка:

 Тинарка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Тинарка — река в России, протекает в Ульяновской области и Республике Татарстан.